Ниже приведён список международных турниров, прошедших в 2013 году, ход и результаты которых удостоились освещения со стороны профессиональных сайтов и изданий.

Counter-Strike: Global Offensive

Dota 2 

 3—12 августа — Valve: The International 2013 (Сиэтл, Соединённые Штаты Америки). Чемпионы —  Alliance.

League of Legends 
 Чемпионат мира по League of Legends

StarCraft II 
 Blizzard Entertainment: 2013 StarCraft II World Championship Series

Примечания 

Годы в киберспорте
Все хронологические списки